Sui-ning-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Suicheng, häradshuvudort, Jiangsu, 
 Suining (häradshuvudort i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar